Gaza, ciutat de Palestina capital dels territoris palestins 
 Gaza (ètnia), fracció del poble zulu dels nguni que es va establir a Moçambic i Zimbabwe 
 Franja de Gaza, franja de terra al sud-oest d'Israel 
 Imperi de Gaza, estat fundat per Soshangane a l'altiplà del riu Sabi 
 Província de Gaza, província de Moçambic a la part sud interior del país 
 Setge de Gaza (segle IV aC) per part d'Alexandre el Gran